Skårupgård kan henvise til to forskellige herregårde:
 Skårupgård (Todbjerg Sogn), Todbjerg Sogn
 Skårupgård (Tolne Sogn), Tolne Sogn